5-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 4 августа 1995 года — 28 июня 1996 года. Победителем турнира стала команда «Ворскла» (Полтава).

Участники

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Шахтёр» носила название «Бажановец».
 Команда «Темп» (Шепетовка) объединилась с командой «Адвис» (Хмельницкий) под названием «Темп-Адвис» (Хмельницкий) и заняла место «Темпа» в первой лиге, а место «Адвиса» (Хмельницкий) во второй лиге занял «Темп-Адвис-2» (Шепетовка).
 Команда «Ратуша» (Камянец-Подольский) заменила после первого круга команду «Темп-Адвис» (Хмельницкий), которая снялась с соревнований.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Результати

Бомбардиры

Ссылки 
 5 чемпионат Первой лиги 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков
 Сезон 1995/96 в Первой лиге Украины на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996
Футбол на Украине в сезоне 1995/1996